Buster har flere betydninger:

 Buster (navn) – et drengenavn

Kultur
 Buster (film) – en film fra 1988
 Busters verden (roman) – en roman fra 1988
 Busters verden (film) – en film fra 1984
 BUSTER filmfestival for børn og unge – en filmfestival

Personer med navnet
 Buster Keaton – en amerikansk skuespiller, komiker og instruktør
 Buster Larsen – en dansk skuespiller
 Buster Munk – en dansk fodboldspiller
 Buster Williams – en amerikansk bassist